OS B 2/3 steht für mehrere Serien von Dampflokomotiven der Schweizer Bauartbezeichnung B 2/3, die von der Compagnie de l’Ouest Suisse (OC) in Betrieb genommen wurden:

 OS B 2/3 (St. Léonard), von der belgischen Fabrik St. Léonard
 OS B 2/3 (Karlsruhe), von der Maschinenfabrik Karlsruhe
 OS B 2/3 (Cail), von Cail & Cie in Paris

Siehe auch:
 B 2/3, eine Schweizer Bauartbezeichnung für Dampflokomotiven